Вы́боргское шоссе́ — проезд в различных городах России, названный по направлению на город Выборг.

 Выборгское шоссе — шоссе в Выборге.
 Выборгское шоссе — шоссе в Каменногорске.
 Выборгское шоссе — шоссе в городе Приморске Ленинградской области.
 Выборгское шоссе — шоссе в Санкт-Петербурге.
 Выборгское шоссе — шоссе в Сортавале.

См. также 
 Выборгская набережная
 Выборгская улица